Bentley Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Bentley Township (Arkansas)
 Bentley Township (Michigan)
 Bentley Township (Oklahoma)